CBS kan betyda: 

 CBS Corporation – ägarbolaget bakom bland andra TV-bolaget CBS och kabelkanalen Showtime
 CBS – ett av de största TV-bolagen i USA Columbia Broadcasting System
 CBS Records – en del av CBS 1938–1985
 CBS Orchestra – tidigare husband hos The Late Show with David Letterman
 CBS Records AB – ett svenskt skivbolag 1969–1988
 CBS – en dansk statlig handelshögskola, se Copenhagen Business School
 Coop Butiker & Stormarknader – ett affärsområde inom Kooperativa Förbundet, Sverige